Тернан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Тернан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Тернан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр
 Тернан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона